Лас Парас има више значења:

 Лас Парас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Парас (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Парас (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Парас (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Парас (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Парас (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Парас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Парас (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Парас (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Парас (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Парас (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Парас (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Парас (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Парас (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику